Die Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft ist eine jährlich von der Internationalen Eislaufunion ausgetragene Veranstaltung, bei der die vielseitigsten Eisschnellläufer der Welt ermittelt werden.

Geschichte 
Die Mehrkampfweltmeisterschaften werden seit 1893 ausgetragen. Von 1889 bis 1892 wurden bereits inoffizielle Meisterschaften abgehalten. Die erste Konkurrenz für Damen gab es 1936. Seit 1996 finden die Konkurrenzen für Herren und Damen zur gleichen Zeit und am gleichen Ort statt.

Der Niederländer Sven Kramer ist mit neun Goldmedaillen der erfolgreichste männliche Teilnehmer der Titelkämpfe. Die Deutsche Gunda Niemann ist mit acht Goldmedaillen die erfolgreichste Dame.

Regeln der Herren

Distanzen

 1889: 3 Distanzen: 1/2 Meile (805 m) – 1 Meile (1609 m) – 2 Meilen (3219 m)
 1890–1892: 4 Distanzen: 1/2 Meile (805 m) – 1 Meile (1609 m) – 2 Meilen (3219 m) – 5 Meilen (8047 m)
 Seit 1893: 4 Distanzen: 500 m – 1500 m – 5000 m – 10000 m

Wertung

 1889: Für einen Sieg musste ein Eisschnellläufer alle drei Distanzen gewinnen. Gelang das nicht, wurde kein Weltmeister gekürt. Eine Silber- o. Bronzemedaille wurde nicht verliehen.
 1890–1907: Um zu gewinnen, musste ein Eisschnellläufer drei der vier Distanzen für sich entscheiden. War das nicht der Fall, wurde kein Weltmeister ermittelt. Es gab keine Silber- o. Bronzemedaille.
 1908–1925: Für die Platzierungen in den Einzelrennen wurden Punkte verteilt (ein Punkt für den ersten Platz, zwei Punkte für den zweiten Platz usw.). Der Eisschnellläufer mit der geringsten Punktzahl gewann, es sei denn, ein anderer Athlet konnte drei der vier Distanzen gewinnen, dann war dieser automatisch Weltmeister. Erstmals wurden Silber- u. Bronzemedaillen verliehen.
 1926–1927: Die Punkte wurden nach Prozentpunkten verteilt, die sich aus dem Abstand zur aktuellen Weltrekordzeit ergaben.
 Seit 1928: Das sogenannte Semalogsystem gilt. Hierbei werden die Zeiten in Sekunden gemessen und dann mit Hilfe der Durchschnittszeiten auf 500 Metern in Punkte umgerechnet. Bis 1986 konnte ein Eisschnellläufer dabei noch Weltmeister werden, wenn er drei der vier Distanzen gewann.

Regeln der Damen

Distanzen

 1933–1935: 3 Distanzen: 500 m, 1000 m und 1500 m
 1936–1955: 4 Distanzen: 500 m, 1000 m, 3000 m und 5000 m
 1956–1982: 4 Distanzen: 500 m, 1000 m, 1500 m und 3000 m
 Seit 1983: 4 Distanzen: 500 m, 1500 m, 3000 m und 5000 m

Wertung

 Seit 1933 gilt, wie bei den Herren, das Semalogsystem.

Wettbewerb 
In den Jahren 1915 bis 1921 (Erster Weltkrieg) so wie 1940 bis 1946 (Zweiter Weltkrieg) fanden keine offiziellen Weltmeisterschaften statt.

Männer

Inoffizielle Meisterschaften

Offizielle Meisterschaften

Frauen

Inoffizielle Meisterschaften 
Weltmeisterin war, wer zwei von drei Strecken gewonnen hatte, ansonsten zählte die Gesamtpunktzahl.

Offizielle Meisterschaften 

¹ bis 1959 unter dem Namen Inga Artamonowa

Wettkampfrekorde 
Die Liste zeigt die Bestleistungen der einzelnen Disziplin, die bisher bei Mehrkampfweltmeisterschaften gelaufen wurden.

Gesamt 
 Platz: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, danach die Bronzemedaillen
 Name: Nennt den Namen des Athleten
 Land: Nennt das Land, für das der Athlet startete
 Von: Das Jahr, in dem der Athlet die erste WM-Medaille gewonnen hat
 Bis: Das Jahr, in dem der Athlet die letzte WM-Medaille gewonnen hat
 Gold: Nennt die Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen
 Silber: Nennt die Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen
 Bronze: Nennt die Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen
 Gesamt: Nennt die Anzahl aller gewonnenen Medaillen

Top Ten 
 Diese Tabelle zeigt die zehn erfolgreichsten Frauen und Männer der Mehrkampf-WM
 Stand: nach der WM 2020

Nationenwertung 
 Die Nationenwertung zeigt die erfolgreichsten Nationen der Mehrkampf-WM
 Stand: nach der WM 2020

Nationenwertung1 
1Inklusive der Einzelstrecken- und Sprintweltmeisterschaften und Mehrkampfweltmeisterschaften
Stand: 9. März 2022

Männer

Rangliste 
 Die Rangliste der Männer zeigt alle Medaillen je Sportler der Mehrkampf-WM
 Stand: nach der WM 2020

Nationenwertung 
 Die Nationenwertung zeigt die je Land von den Männern gewonnenen Medaillen
 Stand: nach der WM 2020

Frauen

Rangliste 
 Die Rangliste der Frauen zeigt alle Medaillen je Sportler der Mehrkampf-WM
 Stand: nach der WM 2020

Nationenwertung 
 Die Nationenwertung zeigt die je Land von den Frauen gewonnenen Medaillen
 Stand: nach der WM 2020

Siehe auch 
 Eisschnelllauf-Juniorenweltmeisterschaften

Weblinks 
 Welt-Eisschnelllaufverband: International Skating Union (ISU)
 Speedskatingnews: Ergebnisübersicht

Einzelnachweise und Anmerkungen